Dobroniega Ludgarda (ur. zap. między 1128 a 1135, zm. zap. po 1160) – księżniczka polska, córka księcia Polski Bolesława III Krzywoustego i Salomei z Bergu.

Życiorys 
Najprawdopodobniej około 1147 została żoną margrabiego dolnołużyckiego Dytryka z dynastii Wettynów. Z małżeństwa Dobroniegi Ludgardy pochodziło dwoje dzieci: Konrad, który zginął tragicznie podczas turnieju rycerskiego oraz córka Gertruda, późniejsza mniszka w klasztorze w Gerbstedt. Kilka lat po ślubie Dytryk porzucił Dobroniegę i związał się z Kunegundą, wdową po Bernardzie von Plötzkau. Dalsze losy księżniczki Dobroniegi nie są znane.

Przodkowie

Bibliografia 
 Jasiński K., Rodowód pierwszych Piastów, wyd. 2, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2004, , ss. 251–254.

Pierwsi Piastowie
Polki – żony władców obcych
Urodzeni w XII wieku
Zmarli w XII wieku